Bernhard Münz ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Münz (Philosoph) (1856–1919), österreichischer Philosoph und Bibliothekar
 Bernhard Münz (Journalist) (1857–1921), österreichischer Journalist